Die National League Championship Series 2016 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 15. und 25. Oktober 2016 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2016 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2016 zu ermitteln.
Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Chicago Cubs (Central Division Champion, 103–58) gegen (3) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 91–71)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2016, ALWC 2016, NLWC 2016, ALDS 2016, NLDS 2016, ALCS 2016, World Series 2016

Die Postseason 2016 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
15. Oktober 2016, 20:08 EDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 2 
16. Oktober 2016, 20:08 EDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 3 
18. Oktober 2016, 20:08 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
19. Oktober 2016, 20:08 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
20. Oktober 2016, 20:08 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 6 
22. Oktober 2016, 20:08 EDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Einzelnachweise

Weblinks 
 2016 Postseason | MLB.com

2016
Baseball 2016
Sportveranstaltung in Chicago
Sportveranstaltung in Los Angeles
Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers
Baseballwettbewerb